The Big Boss — filme estrelando Bruce Lee

 Ray Traylor — Big Boss-Man

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música